Assion ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jörg Assion (* 1964), deutscher Psychiater und Hochschullehrer